Taufers steht für:

Geographie:
 Taufers, das Tauferer Tal in Südtirol
 Taufers im Münstertal, Gemeinde in Südtirol
 Taufers (Sand in Taufers), Ort in Südtirol
 Burg Taufers, Burg in Südtirol
 Gerichtsbezirk Taufers, Gerichtsbezirk in der Gefürsteten Grafschaft Tirol

Personen:
 ein Südtiroler Adelsgeschlecht, siehe Taufers (Adelsgeschlecht) 
 Heinrich von Taufers († 1239), Bischof von Brixen